Лемурийский погоныш () — редкий вид журавлеобразных птиц из семейства Sarothruridae. Видовое латинское название дано в честь Тома Уотерса, собравшего образец птицы на Мадагаскаре.

Эндемик Мадагаскара. Распространён на востоке страны.

Птица длиной 14-17 см и массой до 26 г. Самец имеет равномерно окрашенную тёмно-коричневую голову, шею и верхнюю часть груди. Спина и крылья тёмно-коричневые. Оперение самки в основном серо-коричневое, брюхо светло-серого цвета.

Обитает в дождевых лесах, вторичных лесах, на плантациях, заболоченных лугах, как правило, недалеко от водоёмов. Питается насекомыми и семенами. Сезон размножения совпадает с сезоном дождей, который на Мадагаскаре начинается в сентябре.

Численность популяции в 2016 году, по оценкам BirdLife International, составляет от 350 до 1500 особей, и продолжает снижаться из-за потери среды обитания.

Примечания 

Животные, описанные в 1880 году
Sarothruridae
Птицы Африки
Эндемики Мадагаскара
Уотерс